TRC kan stå för

IATA:s kod för Francisco Sarabia International Airport, Torreón, Mexiko
Truth and Reconciliation Commission , en kommission i Sydafrika, 
Tomtebodaskolans resurscenter
Tyresö Royal Crowns, Tyresö amerikanska fotbollsförening
Tekniska röntgencentralen, Svenskt materialprovningsföretag bildat 1937, namnet upphörde 2007, uppgick då i WesDyne Sweden